Северный (зимбабвийский) ндебеле, также табеле, тебеле, исиндебеле или синдебеле, — язык Зимбабве, близкий к языку зулу (по некоторым воззрениям, представляет собой диалект зулу). Северный ндебеле, на котором говорят в Зимбабве, не является близко родственным языкам ндебеле ЮАР (хотя и имеет с северным (провинция Лимпопо) и южным ндебеле ряд общих черт). На данном языке говорят племена, населяющие Матабелеленд в Зимбабве (окресности Булавайо), а также несколько деревень в Ботсване (самоназвание при этом amaNdebele).

История изучения 
Первое (весьма несовершенное) известное лексикографическое описание языка было дано в книге Matabele and Makalaka Vocabulary.

Алфавит 
a b bh c d dl e f g hh hl i j k kh l m n ng ny o p ph q s t th tlh tj tjh tsh ts u v w x y z

 Щёлкающие согласные:
 c — [ ! ] альвеолярный
 q — [ ǂ ] нёбный
 x — [ ǁ ] латеральный
 Приветствие:
 Ливуке нджани (livuke njani) — Доброе утро!

Примечания

Ссылки 

 Ндебеле на омниглоте
 Христианский фильм на северном ндебеле (видео)

Языки банту
Языки ЮАР
Языки Зимбабве